Uniwersalny celownik termalny UCT-1 to celownik termalny (termowizyjny), którego głównym zastosowaniem jest praca jako szybko montowalna przystawka termowizyjna do dziennego celownika optycznego. Umożliwia to zastosowania celownika dziennego także nocą bez zdejmowania i zastępowania go celownikiem noktowizyjnym.
Celownik UCT-1 posiada także funkcje wyświetlania własnego znaku celowniczego oraz umożliwia elektroniczne powiększenia x2 i x4 co daje możliwość stosowania go jako samodzielnego celownika. Producentem jest warszawska firma ETRONIKA Sp. z o.o.

Budowa 
Celownik termalny UCT-1 ma tor termowizyjny z niechłodzoną matrycą mikrobolometryczną o rozdzielczości 640x480 punktów i rozmiarze piksela 17µm. Zakres spektralny matrycy to 8 µm - 12 µm, a czułość NEDT (Noise Equivalent Differential Temperature) to 50 mK.  Matryca nie wymaga początkowej kalibracji co znacznie przyspiesza uruchomienie termowizora. Wyświetlaczem jest matryca OLED o rozdzielczości 1280 x 1024. Okular ma zdolność skupiającą regulowaną od - 6 do +2 dioptrii, może więc być stosowany przez osoby z wadą wzroku. Zasilanie stanowią cztery ogniwa AA umieszczone poniżej toru termalnego. Urządzenie może pracować zasilane bateriami alkalicznymi lub litowymi oraz akumulatorami NiMH. Celownik wyposażony jest w uchwyt do szybkiego montażu na uniwersalnej szynie MIL-STD-1913. Masa urządzenia wynosi 710g. Pobór mocy wynosi 2,56 W a jeden komplet baterii litowych pracuje przez ponad 7 godzin. Zakres temperatur pracy  od -30 °C do +50 °C.

Zastosowanie 
Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez indywidualnego żołnierza lub funkcjonariusza jako urządzenie zamontowane broni poprzez uniwersalna szynę MIL-STD-1913 jako przystawka termowizyjna. Może być stosowany jako element systemu celowniczego do broni indywidualnej w połączeniu z celownikiem optycznym, holograficznym lub kolimatorowym. Dzięki cyfrowemu powiększeniu 2x lub 4x i funkcji wyświetlania własnego znaku celowniczego celownik może być stosowany jako użyteczny celownik samodzielny.

Zobacz też 

 celownik noktowizyjny
 celownik termowizyjny
 monokular termalno-noktowizyjny MTN-1

Przypisy 

Budowa broni palnej
Optoelektronika
Oporządzenie żołnierza